Mistrzostwa Madagaskaru w Lekkoatletyce 2000 – zawody lekkoatletyczne rozegrane w sierpniu 2000 w Antananarywa. Maraton rozegrano 13 maja w Antsirabe.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2000 w Afryce
2000 w lekkoatletyce
Antananarywa
2000